19-я гвардейская стрелковая дивизия — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

Создавалась в Томске в конце августа 1941 года как 366-я стрелковая дивизия, преобразованная за боевые заслуги 17 марта 1942 года в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Новая нумерация частям дивизии была присвоена 20 апреля 1942 года.

В действующей армии с 17.03.1942.

Полное название 
19-я гвардейская стрелковая Рудненско-Хинганская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия.

Боевой путь 
В январе-апреле 1942 года дивизия в составе войск 2-й ударной армии, с 26 февраля 52-й армий Волховского, затем Ленинградского фронтов участвовала в Любанской наступательной операции.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные личным составом в этой операции, была преобразована в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию (17 марта 1942 года).

В конце мая 1942 года вновь была передана во 2-ю ударную армию и в августе — сентябре принимала участие в Синявинской наступательной операции. В середине декабря 1942 года включена в 3-ю ударную армию и в её составе до 20 января 1943 года вела наступательной бои в Великолукской операции, в последующем —оборонительные бои зап. г. Великие Луки.
С августа 1943 года до сентября 1945 года дивизия вела боевые действия в составе 39 Армии. В августе— сентябре 1943 года в ходе Смоленской наступательной операции участвовала в освобождении гг. Духовщина (19 сентября) и Рудня (29 сентября). За отличия в боях при освобождении г. Рудня была удостоена почётного наименования «Рудненской» (29 сентября 1943 года).

В боях на подступах к г. Рудня мужественно сражался личный состав 61-го гвардейского стрелкового полка (бывший 1222-й полк) во главе с его командиром коммунистом подполковником И. Н. Киреевым. Несмотря на неукомплектованность личным составом, полк успешно выполнил боевую задачу по прорыву сильно укреплённой обороны немецко-фашистских войск на подступах к городу и заставил их поспешно отступить. Командир полка умело управлял боем, своим мужеством и отвагой воодушевляя воинов на ратные подвиги. В бою 24 сентября 1943 года он погиб смертью храбрых. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В октябре 1943 — мае 1944 года дивизия в составе войск Калининского (с 20 окт. 1943 года 1-й Прибалтийский фронт), затем 3-го Белорусского, фронтов вела активные боевые действия на витебском направлении. Летом 1944 года принимала участие в Белорусской наступательной операции. За образцовое выполнение заданий командования по прорыву Витебского УР противника была награждена орденом Красного Знамени (2 июля 1944 года), а за умелые и решительные действия, способствовавшие освобождению войсками 5 А г. Ковно (Каунас),— орденом Суворова 2-й степени (12 августа 1944 года).

В октябре 1944 года дивизия участвовала в наступательных боях на подступах к Восточной Пруссии и на её территории. В начале октября её части во взаимодействии с другими соединениями осуществили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немецко-фашистских войск на р.Ширвинта, 17 октября форсировали реку и, преодолевая ожесточённое сопротивление гитлеровцев, вступили в Восточную Пруссию.

Высокое боевое мастерство, отвагу и мужество показали воины-гвардейцы в Восточно-Прусской операции 1945 года. Перейдя в наступление 13 января, части дивизии прорвали оборону противника севернее г. Пилькаллен (Добровольск), 23 января форсировали р. Дайме юго-восточнее Лабиау (Полесск) и вела ожесточённые бои по разгрому кёнигсбергской, а затем земландской группировок вражеских войск.

За образцовое выполнение боевых задач на территории Восточной Пруссии, доблесть и мужество личного состава дивизия была награждена орденом Ленина (19 февраля 1945 года).

Боевой путь в войне с фашистской Германией закончила 17 апреля на побережье залив Фришес-Хафф (Вислинский залив) севернее г. Фишхаузен (Приморск).

После этого в составе 39А была перегруппирована на Дальний Восток, включена в Забайкальский фронт и в августе 1945 года участвовала в войне с империалистической Японией.

За отличия в боях с японскими войсками, умелое преодоление хребта Большой Хинган была удостоена почётного наименования «Хинганской» (20 сентября 1945 года).

Расформирована в сентябре 1955 года.

Состав 
 54-й гвардейский стрелковый полк
 56-й гвардейский стрелковый полк
 61-й гвардейский стрелковый полк
 45-й гвардейский артиллерийский полк
 508-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион (с 9.8.1945)
 7-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион
 23-я гвардейская зенитная артиллерийская батарея (до 30.4.1943)
 16-я отдельная гвардейская разведывательная рота
 25-й отдельный гвардейский сапёрный батальон
 22-й отдельный гвардейский батальон связи
 387-й (23-й) медико-санитарный батальон
 17-й отдельная гвардейская рота химической защиты
 536-я (31-я) автотранспортная рота
 531-я (27-я) полевая хлебопекарня
 513-й (15-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 1423-я полевая почтовая станция
 564-я полевая касса Госбанка

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 17 марта 1942 года — 30 апреля 1945 года;
 9 августа 1945 года — 3 сентября 1945 года

Командование

Командиры 
 Буланов, Семён Иванович (17.03.1942 — 25.07.1942), полковник;
 Баринов, Давид Маркович (26.07.1942 — 18.12.1942), полковник, ;
 Васильев, Иван Дмитриевич (19.12.1942 — 27.01.1943), полковник;
 Жуков, Дмитрий Тихонович (28.01.1943 — 30.01.1943), полковник;
 Репин, Иван Прокофьевич (31.01.1943 — 08.07.1943), генерал-майор;
 Вяземский, Константин Михайлович (09.07.1943 — 14.07.1943), полковник;
 Маслов, Борис Семёнович (15.07.1943 — 05.12.1943), генерал-майор;
 Майборода, Феоктист Данилович (06.12.1943 — 27.12.1943), полковник;
 Маслов, Борис Семёнович (28.12.1943 — 19.01.1944), генерал-майор;
 Цукарев, Самуил Ильич (20.01.1944 — 06.03.1944), полковник;
 Филиппов, Александр Михайлович (07.03.1944 — 13.03.1944), полковник;
 Вяземский, Константин Михайлович (14.03.1944 — 17.03.1944), полковник;
 Бибиков, Павел Никонович (18.03.1944 — 03.09.1945), полковник, ;
 …
 Фетисов, Фёдор Кузьмич (январь 1947 — февраль 1952), генерал-майор

Начальники штаба 
 …
 Вяземский, Константин Михайлович (январь 1943 — март 1945), подполковник, полковник
 …
 Митин, Александр Матвеевич (ноябрь 1945 — ноябрь 1949), подполковник

Начальники политотдела 
 Пекарев, Александр Васильевич (апрель 1944 — октябрь 1945), подполковник

Боевые действия вела в составах 
 2-й ударной армии (май — октябрь 1942 года),
 52-й армии, 3-й ударной армии,
 39-й армии — с августа 1943 года.

Участвовала 
 7 января — 30 апреля 1942 — Любанская операция,
 19 августа — 10 октября 1942 — Синявинская операция (1942)
 24 ноября 1942 — 20 января 1943 — Великолукская наступательная операция,
 7 августа — 2 октября 1943 — Смоленская операция (1943) (в том числе Духовщинско-Демидовская операция),
 23 июня — 29 августа 1944 — Белорусская операция (1944),
 14 сентября — 24 ноября 1944 — Мемельская операция (1944) (Прибалтийская операция (1944)),
 16 — 30 октября 1944 — Гумбиннен-Гольдапская операция
 13 января — 25 апреля 1945 — Восточно-Прусская операция (1945),
 9 августа — 2 сентября 1945 — Хингано-Мукденская наступательная операция (Советско-японская война)

Награды 
 17 марта 1942 года — почётное звание «Гвардейская».
 29 сентября 1943 года — почетное наименование «Рудненская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 29 сентября 1943 года за отличие в боях при освобождении города Рудня;
 2 июля 1944 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях по прорыву обороны Витебского укреплённого района немцев южнее города Витебска и на Оршанском направлении севернее реки Днепра, а также за овладение городом Витебск, проявленные при этом геройство, доблесть и мужество.
 12 августа 1944 года —  Орден Суворова II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Каунас (Ковно) и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 февраля 1945 года —  Орден Ленина — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях за овладение городами Тапиау, Алленбург, Норденбург, Летцен и проявленные при этом доблесть и мужество.
 20 сентября 1945 года — почетное наименование «Хинганская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 20 сентября 1945 года за отличие в боях с японскими войсками, умелое преодоление хребта Большой Хинган

Награды частей дивизии:
 54-й гвардейский стрелковый ордена Суворова полк
 56-й гвардейский стрелковый Краснознамённый полк
 61-й гвардейский стрелковый ордена Кутузоваполк
 45-й гвардейский артиллерийский Краснознамённыйполк

Отличившиеся воины 
Свыше 17 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 6 удостоены звания Героя Советского Союза.
  Беляев, Василий Александрович, гвардии младший лейтенант — командир огневого взвода артиллерийской батареи 61-го гвардейского стрелкового полка.
  Дружинин, Михаил Иванович, гвардии лейтенант — комсорг батальона 61-го гвардейского стрелкового полка.
  Киреев, Иван Нестерович, гвардии подполковник — командир 61-го гвардейского стрелкового полка.
 Киреев, Иван Фёдорович, гвардии старший сержант — командир отделения 61-го гвардейского стрелкового полка.
  Тараканов, Николай Сергеевич, гвардии капитан — заместитель командира по артиллерии 61-го гвардейского стрелкового полка.
 Тастандиев, Таир Буркутбаевич, гвардии сержант — заряжающий 76-мм орудия 56-го гвардейского стрелкового полка.
  Трушин, Василий Андреевич, гвардии подполковник — командир 61-го гвардейского стрелкового полка.
  Шевчук, Валентин Климентьевич, гвардии старшина — командир орудия 45-го гвардейского артиллерийского полка.
 Шестаков, Алексей Сергеевич, гвардии старший сержант — командир миномётного расчёта 61-го гвардейского стрелкового полка

Гимн дивизии 

Идём, руднянцы мы, сплочёнными рядами,
Нас ждут суровые сраженья впереди,
Несём дивизии прославленое знамя,
И знаки «Гвардия» у смелых на груди.

Припев:
 И врагу никогда не вернуться туда,
 Где ступала гвардейца нога.
 В сердце месть затая,
 Девятнадцатая…
 Била и бьёт врага.

Прошли мы Волхов и дрались под Ленинградом,
Прорыв к Синявину есть дело наших рук.
В разрывах бомб и мин, под пулемётным градом
Фашистов гнали мы от стен Великих Лук.

Мы не забудем никогда реку Царевич,
Тот нескончаемый кровопролитный бой,
Когда в атаке смерти пал герой Киреев
И взвился красный флаг над Руднею родной.

Салют гремит в Москве, поднимем знамя.
Сражайся яростней, гвардеец-исполин.
А Белоруссия лежит уже за нами
Вперед на Пруссию и дальше на Берлин.

Примечания

Литература 
 Рудненско-Хинганская стрелковая дивизия // Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия / Под ред. М. М. Козлова. — М. : Советская энциклопедия, 1985. — С. 623
 Рудненско-Хинганская стрелковая дивизия // Советская военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Воениздат, 1976—1980, том 7, С. 157—158.

Ссылки 
 Справочник
 Справочник
 История дивизии
 pobeda.tomsk.ru
 19 гвардейская стрелковая дивизия на сайте «Победа 1945»
 19 гвардейская стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945»
 Боевая характеристика 56 гвардейского стрелкового полка, представляемого к присвоению наименования «Синявинский» на сайте «Память народа 1941—1945»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части, награждённые орденом Красного Знамени
Воинские части, награждённые орденом Суворова II степени
Воинские части, награждённые орденом Ленина
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1955 году